Eden může znamenat:

 Zahrada Eden – místo, ve kterém žili Adam a Eva podle Genesis, též zvaná Rajská zahrada
Eden (kryptoměna)

 v místopise
 Eden (přítok Irského moře) – řeka v Cumbrii (Spojené království)
 Eden (přítok Medwaye) – řeka v Kentu (Spojené království)
 Eden (přítok Severního moře) – řeka ve Fife (Spojené království)
 Eden (ostrov) – ostrov Seychel
 Eden (Praha) – bývalý zábavní park v Praze-Vršovicích
 kulturní dům Eden
 Sinobo Stadium (původně Stadion Eden, poté Synot Tip Aréna a Eden Aréna) – multifunkční stadion Slavie Praha
 Zimní stadion Eden
 Nákupní centrum Eden
 Praha-Eden (nádraží)
 Eden (Hradec Králové) – sportovní areál v Hradci Králové

 v kultuře
 XXV Eden – DVD a 2CD skupiny Arakain
 Eden (album) – hudební album zpěvačky Sarah Brightmanové z roku 1998
 Eden (seriál) – český televizní seriál
 Planeta Eden (román) – sci-fi kniha Stanisława Lema, která byla vydána i pod zkráceným názvem Eden

příjmení
 Anthony Eden (1897–1977) – britský politik
 Barbara Eden (* 1931) – americká herečka
 Bobbi Eden (* 1980) – nizozemská modelka a pornoherečka
 Martin Eden – jméno hlavní postavy stejnojmenného románu Jacka Londona vydaného roku 1909

jméno
 Eden Caleová (* 1985) – americká režisérka a herečka
 Eden Hazard (* 1991) – belgický fotbalista

Související články 
 Rajská zahrada

Externí odkazy